Maumoon est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1970), ministre maldivienne

Prénom
Maumoon Abdul Gayoom (1937-1978), homme d'État maldivien